Чемпионат Европы по фигурному катанию 1937 года проходил в Праге (Чехословакия). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание и парное катание, всего участвовало 47 спортсменов из 11 стран. У мужчин победил австриец Феликс Каспар, у женщин победу одержала представительница Великобритании Сесилия Колледж. Среди пар в третий раз подряд победили немцы Макси Гербер и Эрнст Байер.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Результаты чемпионатов Европы 1930—1949 годов (мужчины)
 Результаты чемпионатов Европы 1930—1949 годов (женщины)
 Результаты чемпионатов Европы 1930—1949 годов (пары)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Праге
1937 год в фигурном катании
Европа
Чемпионаты Европы в 1937 году
1937 год в Чехословакии
Чемпионаты Европы в Чехословакии